Fornillos se puede referir a:

Divisiones administrativas

en España 
 Fornillos de Apiés, localidad del municipio y provincia de Huesca.
 Fornillos, localidad del municipio de Ilche, provincia de Huesca.
 Fornillos de Aliste, localidad del municipio de Fonfría, provincia de Zamora.
 Fornillos de Fermoselle, localidad del municipio de Villar del Buey, provincia de Zamora.